Маргулян Арнольд Евадійович — український та російський диригент, народний артист УРСР, народний артист РРФСР.
 Маргулян Лев Маркович — молодший сержант, Герой Радянського Союзу.

Єврейські прізвища